Средняя — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Верховского сельского поселения (до 2015 года была центром Олюшинского сельского поселения), с точки зрения административно-территориального деления — центр Олюшинского сельсовета.

Расстояние до районного центра Верховажья по автодороге — 41 км. Ближайшие населённые пункты — Дор, Слудная, Ботыжная, Лабазное.

По переписи 2002 года население — 60 человек (29 мужчин, 31 женщина). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Средняя в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района